Název Teplý potok má více vodních toků:

 Teplý potok (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Zvolen
 Teplý potok (přítok Revúce) – levostranný přítok Revúce na Slovensku v okrese Ružomberok
 Teplý potok (přítok Tuhárskeho potoka) – pravostranný přítok Tuhárskeho potoka na Slovensku v okrese Lučenec
 Teplý potok (přítok Vernárskeho potoka) – levostranný přítok Vernárskeho potoka na Slovensku v okrese Poprad